Севериновка () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 49 человек. Почтовый индекс — 27309. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520555105.

Местный совет 
27300, Кировоградская обл., Александровский р-н, пгт Александровка, ул. Независимости Украины, 42а

Ссылки 
 Севериновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)